Rafał Smoleń – polski lekkoatleta specjalizujący się w biegu na 400 metrów
 Rafał Smoleń – polski realizator dźwięku